Алекса́ндровская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Александровская улица — улица в Минске.

Россия 
 Александровская улица — улица в Великом Новгороде.
 Александровская улица — прежнее (до 1936 года) название Октябрьской улицы в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Александровская улица — улица в историческом районе Лахта.
 Александровская улица — улица в историческом районе Озерки.
 Александровская улица — улица в Зеленогорске.
 Александровская улица — улица в Ломоносове.
 Александровская улица — прежнее название Дибуновской улицы в Приморском районе.
 Александровская улица — прежнее (до 2 ноября 1918 года) название улицы Зосимова в Кронштадте.
 Александровская улица — улица в Старой Руссе.
 Александровская улица — улица в Таганроге.
 Александровская улица — прежнее (до 14 мая 1920 года) название улицы Герцена в Томске.
 Александровская улица — прежнее название улицы Карла Маркса в Уфе.

Украина 
 Александровская улица — улица в Киеве.
 Александровская улица — улица в Чернигове.
 Александровская улица — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Днепре.
 Александровская улица — прежнее название улицы Проскуровской в городе Хмельницком.

См. также 
 
 
 
 
 
 Александровское шоссе (Белоостров)
 Ново-Александровская улица